Le Baron de l'écluse est un roman de Georges Simenon (1940).
 Le Baron de l'écluse est un film de Jean Delannoy (1960), adapté de Simenon.